Apostenus är ett släkte av spindlar som beskrevs av Westring 1851. Apostenus ingår i familjen månspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Månspindlar
Apostenus